Aulo Manlio Vulsón es el nombre de varios personajes de la Antigua Roma.

 Aulo Manlio Vulsón (cónsul 474 a. C.).— Decenviro y cónsul en el año 474 a. C.
 Aulo Manlio Vulsón (cónsul 178 a. C.).— Cónsul en el año 178 a. C.
 Aulo Manlio Vulsón Capitolino.— Tres veces tribuno consular a finales del